Berestiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie waraskim
 Berestiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie romeńskim
 Berestiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim
 Berestiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim